Karadžić je priimek, ki ga je nosilo več znanih oseb:
 Radovan Karadžić, srbski politik (1945-);
 Vuk Stefanović Karadžić, reformator srbskega jezika (1787-1864).